Райгородок — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Райгородок — село в Бурабайском районе Акмолинской области.

Украина 
 Райгородок — посёлок в Славянском районе Донецкой области.
 Райгородок — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Райгородок — село в Коропском районе Черниговской области.